«Purple Pills» (версия с цензурой —- «Purple Hills») является хип-хоп синглом американской группы D12 с их дебютного альбома Devil's Night, выпущенного в 2001 году. Песня добилась заметных успехов, заняв 19 позицию в Billboard Hot 100 и 2 в Великобритании.
В песне подаётся пример употребления наркотиков вместе с песнями «Golden Seals» и «Mushroom Mountain». Песню не прокручивали на многих радиостанциях, а на остальных она подвергалась жёсткой цензуре с удалением большинства упоминаний о наркотиках и сексе. Название «Purple Pills» () для радио было заменено на «Purple Hills» ().
Текст «Я был на грибной горе» () заменили на «Я был на самой высокой горе» (), а «Я заюзаю кое-какие стимуляторы» () заменили на «Я был в столь многих местах» (). Изменённый сингл достиг Top 40 на радио, но подпольные станции играли также оригинальную запись.

Список композиций

Отредактированная версия 
Чистая версия заменяет или «глушит» ругательства, упоминания наркотиков, оскорбления и упоминания о сексе. Из-за этого пришлось полностью исключить куплет Bizarre, так как он содержал слишком много ругательств и секса, которые «глушить» было бессмысленно.
Видео доступно в версии «Purple Hills». На ITUNES сингл идёт на 5 сек. дольше, чем на альбоме.

Чарты

Примечания

Ссылки 
 

Песни D12
Синглы Shady Records
Песни, написанные Эминемом
Синглы Interscope Records
Песни о наркотиках
Синглы 2001 года
Песни 2002 года